Esistono più comuni francesi con questo nome

Estrées – Aisne
Estrées – Nord